Maremmana – razza bovina
 Strada statale 74 Maremmana – strada statale della Toscana, Lazio e Umbria